Cvilin je naseljeno mjesto podijeljeno entitetskom linijom između općina Foča-Ustikolina, Federacija Bosne i Hercegovine (Cvilin (Foča-Ustikolina, BiH)) i Foča, Republika Srpska, BiH. Nalazi se na desnoj obali rijeke Drine, nasuprot Ustikoline s kojom ju povezuje most.

Povijest

Cvilin se do rata nalazio u sastavu općine Foča.

Stanovništvo

Izvor

 Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo. 

 internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj